


Lista de mai jos conține localitățile din județul Maramureș.

Vezi și 
Județele României

Maramureș
Localități
 Listă, Localități